Ignacio Algara González Arce (Ciudad de México 24 de agosto de 1913 – San Luis Potosí, 21 de noviembre de 1977) fue un arquitecto mexicano activo en San Luis Potosí. Se asoció en 1944 con su compañero de estudios el arquitecto Francisco Javier Cossío Lagarde, en la firma Cossío y Algara Arquitectos. Fungió como presidente del Colegio de Arquitectos de San Luis Potosí en 1974 y en 1975, presidente también del Colegio de Valuación de 1967 a 1976. El archivo de sus obras se encuentra en la Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en el Archivo de arquitectura, diseño y urbanismo.

Reseña biográfica 
Ignacio Algara González Arce, nació en la Ciudad de México el 24 de agosto de 1913, sus estudios primarios los llevó a cabo en el Colegio San Borja y los de secundaria y bachillerato en el Colegio Morelos de la misma ciudad; realizó sus estudios como arquitecto en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Academia de San Carlos. El director de la Escuela de Arquitectura en ese tiempo era el arquitecto José Villagrán García, que también fue su profesor. Entre sus profesores: los arquitectos Federico Mariscal, Carlos M. Lazo y Mauricio M. Campos. Se tituló como arquitecto el 29 de septiembre de 1937.

En su etapa de estudiante trabajó en los despachos de Carlos Obregón Santacilia, Luis Barragán y Francisco Serrano.

Fue contratado por el Departamento del Distrito Federal en el Departamento de Proyectos y Construcción de 1937 a 1940. De 1941 a 1944 trabajó en la ciudad de Torreón, Coahuila, donde construyó varias casas y edificios, entre los que destacan el Banco Nacional de México, la Clínica Torreón y el Colegio de La Paz. En este periodo invitó a trabajar a su compañero de estudios Francisco Javier Cossío Lagarde, con quien posteriormente constituyó la sociedad Cossío y Algara Arquitectos.

La obra con su socio Francisco Cossío Lagarde es muy amplia: casas habitación, edificios públicos, templos, espacios urbanos como plazas y andadores peatonales, edificios de oficinas y comerciales.

Realizó la reconstrucción interior del Teatro de la Paz, Salón de Recepciones del Palacio de Gobierno y la construcción del lado sur del mismo para lograr su unificación. También hizo el Hotel Panorama, el Edificio de Pensiones del Estado, Palacio de Justicia, Escuela de Medicina de la UASLP, Colegios María Luisa Olanier y Motolinía, Plaza del Carmen, y Plaza de Armas. entre otras.

Obras (en asociación con Francisco Cossío)

Arquitectura Doméstica 
Casas centro histórico

1944 Casa Estudio Lasso de la Vega/ 5 de Mayo 975.

1945 Casa Castillo Ortuño /Abasolo 605.

1947-1948 Casa Espinosa /Zaragoza 705 esquina Comonfort.

1948 Casa Ortuño Herrera/Bolívar 430 esquina Madero.

1949-1945 Casa Hooper Castro/Rayón 315.

1952-1953 Casa Ortuño Sánchez /Álvaro Obregón 610.

1963 Casa Madres del Espíritu Santo /Bolívar 425. 

1965 Casa Murguía Villalobos/Morelos 1070.

Fuera del centro

Casas Av. Carranza y derivaciones

1968 Casa Rangel Aguiñaga, Justo Sierra 130

1951 Casa Lozano Rodríguez, Av. Carranza 1020 (demolida)

1951 Casa Díaz Infante Compeán, Av. Carranza 1500

1946 Casa Cossío Calvillo, Capitán Caldera 390

1946 Casa Algara Cossío, Fray Diego de la Magdalena 540

1960 Casa Guerra Molina, Av. Carranza 1940

1961 Casa Díaz de León Pedroza, Av. Carranza 2005

1966 Casa Ortuño Herrera, Av. Carranza esquina Fernando Torres

1957 Colegio María Luisa Olanier, Av. Carranza 2150

1970 Colegio Motolinía, Av. Carranza y Fray Diego Basalenque

1954-1963 Escuela de Medicina, Av. Carranza 2405

Casas calles Arista y Amado Nervo

1947 Casa Nava Calvillo, Arista 1080

1949 Casa Díaz Infante Ibarra, Arista 726

1956 Casa Laso de la Vega Rodríguez, Arista 1395

1952 Casa Heinze Medina, Muñoz 140, esquina Privada de Muñoz.

1960 Casa Hernández Andrés, Privada de Muñoz (última casa al fondo)

1962 Casa Coulón Macho, Amado Nervo esquina Fray Diego de la Magdalena

Casas Colonia Jardín

1966 Casa Dr. Carrillo, Av. Himno Nacional 430, esquina Fernando Torres

1968 Casa González Noyola, Fray Diego de la Magdalena esquina Estatuto Jurídico

Casas Colonia Polanco

1970 Casa Hernández Guerra, Julio Verne 160.

1976 Casa Hernández Cossío, José Vasconcelos 165

Edificios 
1944 Construcción de la Casa Latinoamericana/5 de Mayo e Iturbide.

1944 Reconstrucción interior del Teatro de la Paz/ Villerías 205

1949 Edificio San Rafael/Jardín Hidalgo y Manuel José Othón

1950 Edificio Álvaro Obregón/ Álvaro Obregón y Bolívar.

1952 Escuela de Jurisprudencia, UASLP/Arista 245.

1953 Tienda Jolzan/ Manuel José Othón 106.

1955 Edificio comercial-oficinas/ Álvaro Obregón 165 

1958 Ferretería Deutz Hermanos/Av. Carranza 307-313

1962 Edificio Arista equina Bolívar1962 

1963 Financiera Potosina/Iturbide 655.

1965 Hotel Panorama/Av. Carranza 315.

1954-1962 Escuela de Medicina, Av. Carranza 2405 y Manuel Nava.

Colegio María Luisa Olanier, Av. Carranza 2150

Colegio Motolinía. Av. Carranza y Basalenque 140

1950- 1965Templo del Perpetuo Socorro. Arista 794 y Tomasa Estévez

Obrar pública 
1976 Edificio de Pensiones, Gobierno del Estado. Madero 365 e Independencia.

1969-1971 Palacio de Justicia, Vallejo 200 y Rayón, (obra de integración)

Obra urbana 
1971-1972 Plaza de Armas

1977-1979 Plaza de San Francisco

1972-1973 Plaza El Carmen

Referencias

Bibliografía 

 García Muñoz, Martín (2015). La potosinidad en la obra arquitectónica de Francisco Javier Cosío Lagarde, 1939-1996, Tesis de Maestría en Ciencias del Hábitat, San Luis potosí, S.L.P.: UASLP.
 Montejano Aguiñaga, Rafael (1967). 20 de las obras arquitectónicas más sobresalientes, San Luis Potosí: Embotelladora Potosí.
 Villar Rubio, Jesús (2010). Arquitectura y Urbanismo en la ciudad de San Luis Potosí, 1918-1967. San Luis Potosí: UASLP.
 Villar Rubio, Jesús (2013). “Francisco Cossío e Ignacio Algara Arquitectos. Introductores de arquitectura moderna en San Luis Potosí”, en Los Arquitectos Mexicanos Modernos de la Modernidad, Catherine R. Ettinger y Louise Noelle (coordinadoras), Ciudad de México y Morelia: UMSNH-UNAM.
 Villar Rubio, Jesús (2013). “Modernidad y Tradición en la arquitectura potosina 1920-1960” en Otras modernidades. Arquitectura en el interior de México, 1920-1960, Catherine R. Ettinger, J. Jesús López García y Luis Alberto Mendoza Pérez (coordinadores), Ciudad de México:Porrúa.
 Villar Rubio, Jesús (2010). “Modernidad y Tradición en la arquitectura potosina 1920-1960” en Cien años de historia y arte potosino 1910-2010, San Luis Potosí: UASLP.

Enlaces externos 

 Sitio web oficial.

Nacidos en Ciudad de México
Fallecidos en San Luis Potosí (ciudad)
Arquitectos de México del siglo XX